Tierra Grande kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tierra Grande, Mexiko, ort, Delstaten Mexiko, Valle de Bravo,

USA 

 Tierra Grande, Texas, ort, Nueces County,